Ezzelino da Romano ou Ezzelino peut désigner :

 Ezzelino , noble italien, seigneur de l'actuelle commune de Romano d'Ezzelino ;
 Ezzelino II, fils du précédent ;
 Ezzelino III da Romano, fils du précédent.

Noblesse italienne